Das Leben steht für:

 Das Leben (Tolstoi), Erzählung von Leo Tolstoi
 Das Leben. Vierteljahresschrift für Gesellschaftswissenschaft und sociale Cultur, von 1897 bis 1898 in Wien und Berlin erschienene Zeitschrift
 Das Leben (1923–1934), von 1923 bis 1934 in Leipzig erschienene Zeitschrift mit teils abweichendem Titel Die große Welt. Der die das